Upton Park steht für:

 Upton Park (London), Stadtteil von London im Bezirk Newham
 Upton Park (Stadion), eigentlich Boleyn Ground, ehemaliges Stadion von West Ham United in London-Upton Park
 Upton Park (London Underground), Bahnstation in London-Upton Park
 Upton Park FC, Fußballverein aus London-Upton Park
 Upton Park Trophy, Fußballwettbewerb auf den Kanalinseln

Siehe auch:
 Upton